Enrico Gualazzi – calciatore italiano
Raphael Gualazzi – cantautore e pianista italiano